

Cinema 
 The Locket – film del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Locket; or, When She Was Twenty – film del 1913 diretto da Frederick A. Thomson
 Il segreto del medaglione (The Locket) – film del 1946 diretto da John Brahm

Letteratura 
 Il medaglione (The Locket) – romanzo di Richard Paul Evans del 1998

Televisione 
 Il medaglione (The Locket) – film per la televisione del 2002 diretto da Karen Arthur
 Il medaglione (The Locket) – episodio della seconda stagione di Farscape
 Il medaglione (The Locket) – episodio della nona stagione di How I Met Your Mother